Teschnitz ist der deutsche Name verschiedener Orte in Deutschland und Tschechien:

Oberteschnitz (sorbisch: Górna Tešnica) und Unterteschnitz (Dolna Tešnica),  Siedlungsbereiche in Spremberg, Brandenburg
Deštnice, im Okres Louny, Tschechien
Těšnice,   Ortsteil von Švihov u Klatov, Tschechien